Ines Müller (atletiek), Oost-Duits olympisch kogelstoter (1959–)
 Ines Müller (kunstschaatsen)
 Ines Müller (voetbal), Oostenrijks voetbalspeelster